In 1952/53 werd het zesde kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Borussia Dortmund werd kampioen en 1. FC Köln vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Dortmund werd tweede in zijn groep en Köln derde.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1952/53
Oberliga West